

Cinema 
Kiss or Kill – film del 1918 diretto da Elmer Clifton
Kiss or Kill – film del 1997 diretto da Bill Bennett

Musica 
Kiss or Kill – album degli Endeverafter del 2007